Gerd Zimmermann (schaatser) - Duitse schaatser
 Gerd Zimmermann (scheidsrechter) - Duits scheidsrechter
 Gerd Zimmermann (voetballer) - Duitse voetballer (Verdediger/middenvelder)